Az 1997-es Copa América döntőjét a La Paz-i Estadio Hernando Siles stadionban játszották 1997. június 29-én.

A döntő egyik résztvevője Brazília, ellenfele pedig a házigazda Bolívia volt. A mérkőzést 3–1 arányban Brazília nyerte meg.

Mindkét együttes részt vett az 1999-es konföderációs kupán.

Út a döntőig

Mérkőzés

Források 
 

1997
Copaamérica